Convoiul se poate referi la:
 un film mut american din 1927 cu Lowell Sherman
 un film britanic din 1940 regizat de Pen Tennyson
 un film românesc din 1970 regizat de Alexandru Boiangiu
 un film american din 1978 regizat de Sam Peckinpah
 un film românesc din 1981 regizat de Mircea Moldovan